Zdrojewski este un nume de familie polonez. El se poate referi la unul din următorii:

 Antoni Zdrojewski (1900–1989) – general al Forțelor Armate Poloneze din Occident
 Bogdan Zdrojewski (n. 1957) – politician al Platformei Civice, ministru al culturii în guvernul condus de Donald Tusk
 Jacek Zdrojewski (n. 1949) – politician al partidelor de stânga, deputat în legislatura a IV-a a Seimului
 Jan Soldenhoff-Zdrojewski (1933–2001) – actor
 Marek Zdrojewski (n. 1961) – politician al Alianței Electorale Solidaritatea (AWS), ministru al comunicațiilor în guvernul condus de Jerzy Buzek

Nume de familie poloneze